Борщево-Песковское сельское поселение — муниципальное образование в Эртильском районе Воронежской области.

Административный центр — село Борщево-Пески.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Борщево-Пески,
 село Малые Ясырки.

Население

Примечания

ссылки 
 Официальный сайт поселения 

Муниципальные образования Эртильского района
Сельские поселения Воронежской области